На этой странице приведены вожди туркоманской федерации Ак-Коюнлу из династии Баяндыр.

В 1503 году владения Ак-Коюнлу были захвачены Исмаилом Сефеви и вошли в состав Сефевидского государства.

Литература 
 Сычев, Николай. Книга династий. — : АСТ: Восток-Запад, 2006.

Ак-Коюнлу